Marieninsel bezeichnet:

 eine Insel in Hannover, siehe Marieninsel (Hannover)
 eine Insel im Großen Ostersee in Oberbayern, siehe Marieninsel (Großer Ostersee)
 ein im Bau befindliches Gebäudeensemble in Frankfurt am Main, siehe Marienturm (Frankfurt am Main)
Siehe auch:
 Mary Island